El Cojo de Málaga puede referirse a:

 Antonio Martín Escudero (1895-1937), sindicalista y militante anarquista de la FAI.
 Joaquín José Vargas Soto (1880-1940), cantaor de flamenco.